Baureihe 51 bezeichnet:

 DR-Baureihe 51.0: MÁV VIm
 DR-Baureihe 51.70: Oldenburgische G 1 (Umzeichnung nicht mehr erfolgt)